Ipswich ist eine Stadt im australischen Bundesstaat Queensland und liegt im Landesinneren etwa 40 km südwestlich von Brisbane am Bremer River. Die Stadt ist gleichzeitig ein lokaler Verwaltungsbezirk mit eigener Verwaltung (Ipswich City Council).

Bedeutung erlangte Ipswich vor allem durch den Abbau von Kalkstein, später auch von Kohle und Erzen. Durch Schafzucht und die Wollindustrie wuchs die Siedlung zur Stadt und durch die Nähe zur Metropole Brisbane hat Ipswich heute über 300.000 Einwohner.

Ipswich unterhält seit 2011 eine Partnerschaft mit Wenzhou, China.

Söhne und Töchter der Stadt 

 Cliff Sander (1931–2022), Fußballspieler
 Bill Hayden (* 1933), Politiker
 Thomas Shapcott (* 1935), Schriftsteller
 John Braithwaite (* 1951), Kriminologe und Soziologe
 Mark Tonelli (* 1957), Schwimmer
 Allan Davis (* 1980), Radrennfahrer
 Susan Seipel (* 1986), Parakanutin
 Anthony Kimlin (* 1990), Eishockeytorwart
 Grace Harris (* 1993), Cricketspielerin
 Ashleigh Barty (* 1996), Tennis- und Cricketspielerin

Quellen

Weblinks 

 Ipswich City Council - offizielle Webseite des Verwaltungsbezirks (englisch)

Ort in Queensland